Randolph Frederick Edward Spencer Churchill (1911-1968) – ufficiale, giornalista e politico inglese, figlio di Winston Churchill
 Randolph Henry Spencer Churchill (1849-1895) – politico e nobile inglese, padre di Winston Churchill